«Похитители книг» — пятый студийный альбом российской рок-группы «Мумий Тролль», вышедший 24 февраля 2004 года. Является саундтреком к одноименному фильму режиссёра Леонида Рыбакова, вышедшему в феврале 2004 года.

Запись была произведена в студии UPE SSS (Сигулда, Латвия) в январе 2003 года.

Список композиций

Радиосинглы 
Песни «Медведица», «Где такой я?» и «Такие девчонки» участвовали в хит-параде Нашего радио «Чартова дюжина».

Выходные данные 
 Запись произведена в студии UPE SSS (Сигулда, Латвия) в январе 2003 года.
 Инженеры: Gints Sola и Kaspars Tobis.
 Аккордеон: Kaspars Tobis.
 Видео Медведица — производство Вилксфильма, www.vilks.com
 Дизайн CD: Денис Барковский, Pixel Fluids, Москва.

Примечания 
 Дополнительное производство и сведение

 Источники

Альбомы группы «Мумий Тролль»